Iso Honkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Honkasaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Iso Honkasaari (ö i Norra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar